Knightsbridge steht für:

Knightsbridge (Stadtteil), Stadtteil der Londoner City of Westminster 
Knightsbridge (London Underground)